20-ият западен меридиан или 20° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Гренландия, Исландиа, Атлантическия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 160-и източен меридиан.

з020-и западен меридиан